aleut nyelv
 aleut nép